Эдит Фрайт (; род. 2 ноября 1955 года, Будапешт, Венгрия) — венгерская актриса театра и кино.

Биография и карьера 
Эдит Фрайт училась в Академии театра и кино в Будапеште и закончила её в 1979 году. С 1979-1980 годы она работала в Национальном театре в Пече. С 1980-1982 годы - в Национальном театре в Дьёре. Также в 1980 году Эдит Фрайт стала одним из основателей Рок-театра. С 1982-1986 годы она работала в киностудии «Mafilm» в Будапеште. С 1992-2003 годы Фрайт работала фрилансером. С 2003-2006 годы - в театре «Петефи» в Шопроне. С 2007 года актриса работает в Бульварном театре в столице. Эдит Фрайт начала карьеру в кино в 1976 году. Кроме того, она задействована в дублировании зарубежных фильмов.

Фильмография

Ссылки 
 
 Эдит Фрайт на сайте КиноПоиск
 Эдит Фрайт на сайте PORT.hu
 Актриса на сайте «Femina.hu»

Актрисы Венгрии
Актрисы XX века
Актрисы XXI века
Родившиеся в Будапеште
Киноактрисы Венгрии
Актрисы театра Венгрии